Постоје два Рагби клуба Црвена звезда, за обе верзије рагбија:

 Београдски Рагби Клуб Црвена звезда
 Рагби 13 клуб Црвена звезда